Константін Комарек (,  8 листопада 1992, Відень) — австрійський хокеїст, крайній нападник клубу НЛА «Біль». Гравець збірної команди Австрії.

Ігрова кар'єра 
Вихованець віденського хокею Константін влітку 2008 перейшов до системи шведського хокейного клубу «Лулео». Професійну хокейну кар'єру розпочав 2010 року дебютувавши в основном складі «Лулео». За даними скаутського бюро НХЛ серед європейських молодих хокеїстів він посів 55-е місце. У квітні 2011 Комарек уклав однорічний контракт з командою «Лулео».

Після чотирьох сезонів у складі «Ред Булл» (Зальцбург) Константін повертається до Швеції на правах вільного агента та 13 квітня 2016 року підписує однорічну угоду з клубом ШХЛ «Мальме Редгокс».

26 травня 2018 сторони домовились про продовження контракту до завершення сезону 2018–19.

Комарек відіграв чотри сезони в Швеції, окрім «Мальме Редгокс» він ще сезон захищав кольори клубу «Карлскруна». 

3 серпня 2020 на правах вільного агента австрієць уклав однорічний контракт з клубом КХЛ «Динамо» (Рига). 

10 грудня 2020, Комарек приєднався за одномісячною угодою до клубу НЛА «Біль». Наступного дня він дебютував у матчі проти «Давос». 24 грудня 2020 сторони продовжили контракт до кінця січня 2021 року.

На рівні збірних 
Константін виступав за юніорську та молодіжну збірну Австрії.

У складі національної збірної Австрії дебютував ще 2011 році. З того моменту постійно викликається до лав національної збірної.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі «Ред Булл» (Зальцбург) — 2014, 2015, 2016.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Відня
австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти «Лулео»
Хокеїсти «Ред Булл» (Зальцбург)
Хокеїсти «Карлскруни»
Хокеїсти «Мальме»
Хокеїсти «Динамо» (Рига)
Хокеїсти «Біля»